Лима Дуарте  (, род. 29 марта 1930) — бразильский актёр и режиссёр театра и кино.

Биография 
Родился 29 марта 1930 в Сакраменту. Родоначальник актёрской династии Дуарте. Его настоящее имя — Арикле́нес Вена́нсио Ма́ртинш (), но из-за неблагозвучного звучания в начале карьеры он взял псевдоним, и всему миру известен как Лима Дуарте. Свою новую фамилию он передал детям и внукам.

Семья 
 Падчерица — актриса Дебора Дуарте
 Внучка — актриса Палома Дуарте

Признание и награды 
 Лучший телевизионный актёр: 1986, 1978, 1977
 Contigo — 2005
 Орден культурных заслуг (Бразилия)

Избранная фильмография 
 2019 — «O Juizo» — Costa Breves
 2017 — Обратная сторона рая — Жозафа
 2009 — Дороги Индии —  Шанкар 
 2005 — Belíssima —  Мурат Гюней 
 2004 — Хозяйка судьбы —  Виторио 
 1998 — Лето нашей тайны —  Зе Паулу
 1995 — Новая жертва —  Зе Болаша 
 1993 — Хищник — майор Эмилиано Бентеш 
 1990 — Моя любовь, моя печаль —  Лазару Вентурини 
 1949 — Почти на небесах — Quase no Céu

Ссылки 
 Лима Дуарте на kinopoisk.ru
 Лима Дуарте на braziliada.ru
 Лима Дуарте на Dramaturgia Brasileira
 

Артисты, известные под псевдонимами